Wando – forma maschile del nome proprio di persona Wanda
Wando – calciatore brasiliano
Wando – cantante brasiliano
Wando – cavallo da corsa canadese
Contea di Wando – contea nella provincia del Jeolla Meridionale, Corea del Sud

Pagine correlate
Wanda (disambigua)